Проктор има више значења:
 Проктор (Оклахома), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Оклахома
 Проктор (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота